Безю-Сен-Жерме́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шато-Тьерри. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02085.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 959 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 620 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 476 были экономически активными, 144 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 476 активных жителей работали 439 человек (247 мужчин и 192 женщины), безработных было 37 (17 мужчин и 20 женщин). Среди 144 неактивных 62 человека были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Безю-Сен-Жермен

Коммуны департамента Эна